Чемпионат Франции по баскетболу среди женщин 2012/2013 годов являлся 75 сезоном «ЛФБ» — высшего женского баскетбольного дивизиона Франции. Чемпионом Франции в 12-й раз стала команда из Буржа «Бурж Баскет».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 14 команд с 22 сентября 2012 года по 6 апреля 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — четыре лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала. Серии плей-оффа проходят до двух побед. Команды, занявшие с 5 по 12 место, играют в утешительном турнире.

Участники 
Перед началом турнира команда из Шаль-Лез-О «Шаль-Лез-О Баскет» (3-е место в прошлом сезоне) по финансовым соображениям отказался от участия в элитном дивизионе в пользу «Лиона», который по итогам прошлого сезона должен был покинуть дивизион. 7 игроков расформированной команды пополнили ряды лионского клуба.

 *- места команд в подэлитном дивизионе «LF2»

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Кубок Вызова

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  БЛМА Монпелье
 3. Лион
 4.  Перпиньян Баскет
 5. Тарб Жесп Бигор 
 6. Баскет Ланды
 7. Нант Резе Баскет
 8. ЖБК Вильнёв-д’Аск
 9. Пеи д’Экс Баскет
 10. Фламме Кароло Баскет
 11. УСО Мондвиль
 12. Тулуза Метрополь Баскет
 13. Аррас Пеи д’Артуа
 14. Эно Баскет Сент-Аман

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Селин Дюмерк («Бурж Баскет»)
  Эдвиж Лоусон-Уэйд («БЛМА Монпелье»)
  Анжелика Робинсон («Тарб Жесп Бигор»)
  Жеральдина Робер («БЛМА Монпелье»)
  Кайла Фрэнсис («Нант Резе Баскет»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Франции по баскетболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт LFB
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Франции по баскетболу среди женщин
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт во Франции в 2012 году
Спорт во Франции в 2013 году